Жорж Луи (; 21 марта 1847, Эперне — 7 апреля 1917, Париж) — французский дипломат.

Биография 

Сын Пьера Филиппа Луи, эпернейского адвоката, и Жанны Констанс Эме Бланшен, единокровный брат писателя Пьера Луиса.

В 1893—1902 годах находился на дипломатической службе в Египте в качестве французского делегата в Комиссии по египетским долгам. Затем несколько лет работал в Париже в министерстве иностранных дел. Был директором консульств и коммерческих дел (1902—1903), директором политических дел (1904—1906) и директором политических и коммерческих дел (1907—1908). 

В 1909 — феврале 1913 года был послом в России. По поручению премьер-министра Раймона Пуанкаре вел переговоры с министром С. Д. Сазоновым о Черноморских проливах. Вместе с Пуанкаре участвовал в торжественных мероприятиях по случаю столетия Бородинского сражения.

Оставил воспоминания, частично опубликованные в СССР в 1925 году. Пьер Луис, обучением которого Жорж занимался после смерти их отца, вел с братом оживленную переписку, и в 2002 году более тысячи его писем к Жоржу за 1890—1917 годы вышли отдельным изданием.

Награды 

 Кавалер ордена Почетного легиона (11.07.1883)
 Офицер ордена Почетного легиона (29.12.1891)
 Командор ордена Почетного легиона (13.07.1904)
 Великий офицер ордена Почетного легиона (14.08.1907)
 Кавалер Большого креста ордена Почетного легиона (9.06.1913)

Иностранные:

 Орден Святого Александра Невского (30.06.1909)

Семья 

Жена (31.05.1900, Париж): Пас де Ортега Морехон (р. 25.12.1872, Ганновер), дочь Карлоса де Ортеги Морехона, генерального консула Испании в Египте, и Грасии Домингес-и-де Руэды

Дети:

 Грасия (26.06.1908—14.02.1993). Муж (1930, Париж, Собор Александра Невского): Аркадий Петрович Столыпин (1903—1990)

Публикации 

 Étude sur le vote des lois de finances en Angleterre et aux États-Unis. — P.: Cotillon, 1877
 Droit international. Des Devoirs des particuliers en temps de neutralité, commentaire de la déclaration officielle du gouvernement français du 6 mai 1877. — P.: A. Cotillon, 1877
 Les carnets de Georges Louis, directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, ambassadeur de France en Russie. — P.: F. Rieder et Cie, 1926

Литература 

 Луи Ж. Записки посла. С приложением переписки Ж. Луи с Пуанкарэ и Сазонова с Извольским и писем Пуанкарэ, Пишона, Палеолога, Камбона и др. по поводу появления «Записок посла». Перевод и комментарии С. А. Лопашова. Предисловие Е. А. Адамова. — М.: Издание Литиздата НКИД, 1925, 88 с.
 Judet E. Georges Louis. — P.: F. Rieder et Cie, 1925, 318 p.
 Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis. 1890—1917. — P.: Fayard, 2002, 1314 p. Résumé

Послы Франции в России